Église Saint-Ouen est le nom de  différentes églises en France, dédiée au saint catholique Ouen de Rouen, dont : 

 Église Saint-Ouen d'Aubergenville ;
 Église Saint-Ouen, Bennecourt (Yvelines) ;
 Église Saint-Ouen de Berthenonville ;
 Église Saint-Ouen, Caen (Calvados) ;
 Église Saint-Ouen de Gaillon (Eure) ;
 Église Saint-Ouen, Les Iffs (Ille-et-Vilaine) ;
 Église Saint-Ouen, Léry (Eure) ;
 Église Saint-Ouen, Offranville (Seine-Maritime) ;
 Église Saint-Ouen, Pont-Audemer (Eure) ;
 Église Saint-Ouen, Rocques (Calvados) ;
 Église Saint-Ouen, Rots (Calvados) ;
 Abbaye Saint-Ouen de Rouen (Seine-Maritime) ;
 Église Saint-Ouen de Longpaon, Darnétal (Seine-Maritime) ;
 Église Saint-Ouen-le-Vieux, Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) ;
 Église Saint-Ouen, Saint-Ouën-des-Toits (Mayenne) ;
 Église Saint-Ouen, Saint-Ouen-Domprot (Marne).
 Église Saint-Ouen de Courtonne-la-Meurdrac
 Église Saint-Ouen de Bouchevilliers
 Église Saint-Ouen de Bouquelon
 Église Saint-Ouen d'Infreville
 Église Saint-Ouen de Verrières
 Église Saint-Ouen de Monteille
 Église Saint-Ouen de Périers-sur-le-Dan
 Ancienne église Saint-Ouën de Saint-Ouën-des-Vallons
 Église Saint-Ouën de Saint-Ouën-des-Vallons
 Église Saint-Ouen de Saint-Ouen-l'Aumône
 Église Saint-Ouen de Therdonne
 Église Saint-Ouen de Tillet (Belgique)

Saint-Ouen